Городець (, ) — назва населених пунктів у Білорусі, Росії та Україні.

Села:
 Городець  — Берестейська область, Кобринський район
 Городець — Берестейська область, Столинський район
 Городець — Мінська область, Логойський район
 Городець — Гомельська область, Рогачовський район
 Городець — Могильовська область, Биховський район

Станція:
 Городець — вантажно-пасажирська станція Білоруської залізниці

Городець — місто, Нижньогородська область, Городецький район, адміністративний центр

Брянська область
 Городець — присілок Брянського району
 Городець — присілок у Вигоницькому районі
 Городець — село в Дубровському районі
 Городець — селище в Суразькому районі

Владимирська область
 Городець — присілок у складі Кольчугінського району.

Калузька область
 Городець — присілок у Козельському районі.
 Городець — присілок у Куйбишевському районі.
 Городець — присілок у Мещовському районі.
 Городець — присілок у Юхновському районі.

Ленінградська область
 Городець — присілок у Лузькому районі.

Московська область
 Городець — село в Коломенському районі.

Орловська область
 Городець — селище в Дмитровському районі.

Псковська область
 Городець — присілок у Куньїнському районі.

Рязанська область
 Городець — село в Спаському районі.
 Городець-Мещерський — назва міста Касимов до 1376 року.

Смоленська область
 Городець (Будницьке с/п) — присілок у Велізькому районі.
 Городець (Сітьковське с/п) — присілок у Велізькому районі.
 Городець (Борківська с/р) — присілок у Демидовському районі.
 Городець (Забор'євське с/п) — присілок у Демидовському районі.
 Городець — присілок у Краснинському районі.
 Городець — село в Монастирщинському районі.
 Городець — село в Шумяцькому районі.

Тверська область
 Городець — присілок в Осташковському районі.

Ульяновська область
 Городець — присілок у складі Сурського району.

Села:
 Городець — Житомирська область, Коростенський район
 Городець — Рівненська область, Сарненський район
 Городець — давньоруське місто (найімовірніше за все, Городок Пісочний)

Див. також 
 Городок
 Городище